Бернхард I:

 Бернхард I (герцог Саксонии) (ок.950 — 1011) — герцог Саксонии с 973 года
 Бернхард I Липпе (ум. ок. 1158) — первый документально известный сеньор Липпе
 Бернхард I (герцог Саксен-Мейнингена) (1649—1706) — родоначальник владетельного княжеского рода Саксен-Мейнинген